Национальный чемпионат I 1919/1920 () — 17-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1919/1920
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1919 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1920 году